Vladislav III kan syfta på:

 Vladislav III, storhertig av Polen, storhertig av Polen i början av 1200-talet.
 Vladislav III av Polen, polsk kung 1434-1444.
 Vladislav III av Böhmen, en monark av Böhmen 1197
 Ladislaus III av Ungern, en ungersk monark 1199 - 1205